Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Guangzhou International Women's Open 2007 проходили з 24 по 30 вересня на відкритих кортах з твердим покриттям у Гуанчжоу (Китай). Пен Шуай і Янь Цзи виграли титул, у фіналі перемігши Ваня Кінґ і Сунь Тяньтянь з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2007
Guangzhou International Women's Open, парний розряд